Colorado lehetséges jelentései

Colorado, az USA tagállama
Colorado (folyó), jelentős folyó az Amerikai Egyesült Államok délnyugati és Mexikó északnyugati részén
Colorado (folyó, Texas), folyó Texasban
Colorado megye, megye Texas államban
Colorado (folyó, Argentína), folyó Patagóniában
Colorado (Paraná), község Brazíliában
Colorado (Rio Grande do Sul), község Brazíliában